Blăgești se poate referi la:
 Localități din România:
 Blăgești, Bacău, reședința comunei cu același nume
 Blăgești, Iași
 Blăgești, Vaslui, reședința comunei cu același nume